{{НП
 |статус                  = Город
 |русское название        = Калтаг
 |оригинальное название   = коюк. Ggaał Doh
 |изображение             = Kaltag Alaska.jpg
 |описание изображения    = 
 |подчинение              = 
 |страна                  = США
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |описание герба          = 
 |описание флага          = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir =N|lat_deg =64|lat_min =19|lat_sec =40
  |lon_dir =W|lon_deg =158|lon_min =43|lon_sec =30 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |карта страны            = 0
 |карта страны            = 0
 |вид региона             = Штат
 |регион                  = Аляска
 |регион в таблице        = 
 |вид района              = Зона переписи населения
 |район                   = Юкон-Коюкук
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = 
 |глава                   = 
 |дата основания          = 
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1969
 |площадь                 = 70,9
 |вид высоты              = Высота над уровнем моря
 |высота центра НП        = 34
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
  |население              = 205
  |год переписи           = 2011
  |плотность              = 3,15
  |агломерация            = 
  |национальный состав    = эскимосы — 91,6%белые — 5,8%
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |часовой пояс            = -9
 |DST                     = да
 |телефонный код          = 907
 |почтовый индекс         = 99748
 |автомобильный код       = 
 |вид идентификатора      = FIPS
 |цифровой идентификатор  = 02-37430
 |сайт                    = 
 |язык сайта              = en
}}
Калтаг (, коюк. Ggaał Doh<ref>Национальные названия топонимов Аляски  на сайте uaf.edu</ref>) — город в зоне переписи населения Юкон-Коюкук, штат Аляска, США.

География 
Калтаг расположен в западной части Аляски на берегу реки Юкон, в 110 километрах (по прямой) от океана (залива Нортон-Саунд). Площадь города составляет 70,9 км², из которых 10,6 км² (ок. 15 %) занимают открытые водные пространства. Город обслуживает одноимённый аэропорт.

История 
Область, где ныне расположен Калтаг, издавна использовалась соседними племенами под кладбище. Само селение на этом месте образовалось в 1820-х годах, было названо русскими исследователями в честь юконца по имени Калтага. В 1839 году местных жителей посетила эпидемия оспы. В 1867 году неподалёку от селения была протянута военная телеграфная линия. В 1900 году на посёлок обрушилась корь, которая, вкупе с недостатком продовольствия, унесла жизни около трети населения. После этого в Катлаг прибыли жить люди из трёх соседних деревень. В 1903 году открылось первое почтовое отделение, но уже спустя год оно закрылось; повторно оно открылось в 1909 году, повторно закрылось в 1920 году; третий раз открылось в 1933 году. После 1906 года берега Юкона стали покидать золотоискатели, но жизни в посёлке не дало угаснуть открытие в регионе шахт по добыче свинца. В 1925 году в Калтаге открылась первая школа, в которой по состоянию на 2010 год обучается 31 ученик. В 1937 году в реку наводнением смыло остатки старого кладбища.

В 1960-х годах были построены водоразборные колонки, аэропорт и клиника, в 1969 году Калтаг получил статус «город 2-го класса» (2nd Class City). В 1982 году были подключены водопровод и канализация. Раз в два года в городе проходит фестиваль Stick Dance, на которые съезжаются многие соседние жители.

Демография 
Население
 2000 — 230
 2010 — 190
 2011 — 205

Расовый состав
 эскимосы — 91,6 %
 белые — 5,8 %
 смешанные расы — 2,6 %

Примечания

Ссылки 
 Калтаг: история, культура, демография, образование и пр. на сайте commerce.state.ak.us
 Калтаг: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com

Города Аляски
Населённые пункты Юкон-Коюкука